PKV steht für:
 Private Krankenversicherung
 PKV Racing, ein IndyCar-Rennteam, siehe KV Racing Technology
 Flughafen Pskow, Russland (IATA-Code)

Abkürzung